«Омюр» — имя, а также слово в некоторых тюркских языках, которое переводится как «жизнь».

Люди 
 Омюр, Абдулкадир — турецкий футболист

Музеи 
 Музей А. П. Чехова на даче Омюр — музей в Ялте